Sjölund kan syfta på:

Sjölund – ett efternamn
Sjölund (navalakademisk förening) – sällskapsklubb i Lund